De Maori-belhoningvogel (Anthornis melanura) is een zangvogel uit de familie Meliphagidae (honingeters).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch in Nieuw-Zeeland en telt 3 ondersoorten:
 Anthornis melanura melanura: Noordereiland, Zuidereiland en meerdere eilanden.
 Anthornis melanura obscura: Three Kings (noordwestelijk van Noordereiland).
 Anthornis melanura oneho: Poor Knights eilanden (oostelijk van Noordereiland).

Externe link
Avibase

Honingeters
Endemisch dier uit Nieuw-Zeeland
IUCN-status niet bedreigd